Ismertek bizonyos alapvető azonosságok, amelyek általában összegek szorzattá alakítására (vagy szorzatok felbontására) vonatkoznak. Ezeknek az azonosságoknak a köznapi neve nevezetes azonosságok.

Néhány nevezetes azonosság
Nevezetes azonosságként számontartott azonosságok például a következők:

Binomiális tétel: 

, ha  páros
, ha  páratlan

Források
I.N.Bronstejn, K.A.Szemengyajev: Matematikai zsebkönyv. Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1987 ISBN: 963 1053091

További információk
Nevezetes szorzatok I. az nkp.hu-n
Nevezetes szorzatok II. az nkp.hu-n
Gyakorló feladatok megoldásokkal
KöMaL feladatok a nevezetes azonosságokhoz kapcsolódóan

Kapcsolódó szócikkek
Hatvány
Elemi algebra

Elemi algebra